Виборада  () (IX век, Тургау, Швейцария — 2 мая 926, монастырь Святого Галла, , Швейцария) — святая Римско-католической церкви, мученица.

О первоисточниках 
Первое жизнеописание (Vita) святой Виборады было написано в X веке по пожеланию епископа Аугсбурга святого Ульриха. Второе жизнеописание появилось благодаря труду монаха Хериманна (Herimannus) Санкт-Галленского монастыря в 1072—1076 годах. Первое описание имеет более легендарный характер, чем второе. Обе рукописи — главные источники о жизни святой. Кроме того, они дают представление об истории и культуре того времени.

Наиболее правдоподобно передан этап жизни святой после 916 года. О более ранних годах жизни Виборады судить трудно и здесь могут быть фальсификации.

Биография 
Виборада родилась в IX веке в аристократической семье. После паломничества в Рим, вступила в женский бенедиктинский монастырь при церкви святого Магна в Санкт-Галлене. Там после 916 года ушла в затвор, посвятив себя полностью молитве. Была убита топором во время нашествия венгров в 926 году и похоронена в собственной келье.

Вибораде приписывается пророчество о нашествии венгров, благодаря которому удалось спасти от разорения библиотеку Санкт-Галленского монастыря.

Прославление 
Была канонизирована римским папой Климентом II в 1047 году. День памяти святой Виборады в Католической Церкви отмечается 2 мая. В 946 году её мощи были перенесены в церковь святого Магна. В иконографии святая Виборада изображается в бенедиктинском хабите с книгой в руках, которая является знаком спасения от разорения библиотеки аббатства святого Галла и с алебардой, символизирующей её мученическую смерть.

В XXI веке стала почитаться православными верующими, проживающими в Германии.

Первоисточники 
 Vitae sci. Galli, sci. Otmari, scae Wiboradae. 1072—1076. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 560

Источники 
 Święci na każdy dzień. T. III: Maj. Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2009, s. 17. ISBN 978-83-7558-295-6.
 Adolf Fäh: Die hl. Wiborada. Jungfrau und Martyrin. Buchdruckerei Jos. Zehnder, St. Fiden 1926.
 Eva Irblich: Die Vitae sanctae Wiboradae. Ein Heiligen-Leben des 10. Jahrhunderts als Zeitbild. Bodensee-Geschichtsverein, Friedrichshafen 1970.
 Walter Berschin: Vitae Sanctae Wiboradae. Die ältesten Lebensbeschreibungen der heiligen Wiborada. Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte Band 51, Historischer Verein des Kantons St. Gallen, St. Gallen 1983.

Ссылки 

 Виборада Православная энциклопедия
 Биография
 Биография

Католические святые
Святые Швейцарии
Христианские святые X века
Женщины IX века
Женщины X века
Бенедиктинские монахини